Ordet Himmelen har flere betydninger:
 Himmel – rummet udenfor planeten jorden.
 Himmelen (religion)